Cerno (Ljubuški, BiH). naseljeno mjesto u općini Ljubuški, BiH
 Mostarsko Cerno, naseljeno mjesto u općini Čitluk, BiH